Shiso (Hyogo), een stad in de Japanse prefectuur Hyogo
 Shiso (plant) of perilla (Perilla frutescens), een eenjarige plant die behoort tot de muntfamilie Lamiaceae.